Servera steht für:

 Son Servera, eine Gemeinde auf Mallorca in Spanien

Servera ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Servera (1955–2022), spanischer Bildhauer
 Juan Servera Camps (1878–1957), spanischer Pionier des Tourismus auf Mallorca
 Miki Servera (* 1992), spanischer Basketballspieler